Donjon è il termine francese con cui viene indicato il dongione, particolare tipo di torre di ultimo rifugio dei castelli
Donjon è il titolo originale di una serie a fumetti, tradotta in italiano come La fortezza
Donjon è un modo più immediato e popolare con cui ci si può riferire al comune francese di Le Donjon
Donjon: gioco di ruolo di Clinton R. Nixon

Pagine correlate 
Dungeon